Schronisko PTT na Połoninie Niżnej – nieistniejące obecnie schronisko turystyczne (schron turystyczny), położone w dolinie Zubrynki na wysokości 1000 m n.p.m. w Gorganach, na południowych stokach Doboszanki (1754 m n.p.m.).

Obiekt powstał w 1927 roku i był prowadzony przez oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Stanisławowie. Obiekt nie był zagospodarowany, posiadał natomiast stałego dozorcę (strażnika łowieckiego), który mieszkał w nim cały rok. Oferował 20 miejsc noclegowych na siennikach. Schronisko miało być zlikwidowane z chwilą uruchomienia schroniska pod Doboszanką. Ostatecznie w 1935 roku przeszło w ręce Koła Terenowego PTT w Jaremczu i zostało zlikwidowane około 1937 roku.

Szlaki turystyczne w 1936 
Schronisko znajdowało się przy szlaku na Doboszankę. Natomiast z doliny Zubrynki prowadziły szlaki:
 na Syniak (1655 m n.p.m.) przez Babiny Pohar (1484 m n.p.m.) i Mały Gorgan (1600 m n.p.m.),
 do Krzyżówki (1154 m n.p.m.) i dalej do Rafajłowej lub na Płoskę 1355 m n.p.m.) i Douhę (1368 m n.p.m.),
 do Jaremczy przez Szczewkę (1238 m n.p.m.) lub Bukowicę (994 m n.p.m.).

Bibliografia 
 
 
 

 mapa: 
 

Niżna Połonina
N